Ред Бул Рейсинг (Red Bull Racing) е отбор във Формула 1, който принадлежи на австрийската компания за безалкохолни напитки Ред Бул. Тя закупува обявения за продан в края на 2004 г. тим на Ягуар.

Базата на екипа е разположена в Милтън Кийнс, Великобритания. Собственик на отбора е Дитрих Матешиц. Шеф на екипа е Кристиън Хорнер. Доставчиците на двигатели са Honda, а гумите са предоставяни от официалния доставчик на Формула 1.

От създаването на отбора през 2005 година първи пилот е британеца Дейвид Култард, докато другият често се сменя. За сезон 2007 това е Марк Уебър, тест-пилот на Макларън.

Гран При на Австралия през 2005 г. е първият старт на отбора, като за първите две години пилотите печелят 50 точки от 36 състезания. В началото на сезон 2009 съотборници в отбора са Марк Уебър и Себастиан Фетел. Тази пилотска двойка довежда тима до четири последователни конструкторски титли (през 2010, 2011, 2012 и 2013 респективно), а самият Фетел печели четири пъти подред титлата при пилотите.

Победи на Ред Бул Рейсинг във Формула 1

Външни препратки 
 Официален сайт на отбора
 Сайт на пилота Марк Уебър

Конструктори от Формула 1
Автомобилен спорт в Австрия
Ред Бул